Astudillo puede referirse a:

Lugares 
 Astudillo (Palencia), municipio de España.

Personas 

 Carlos Heriberto Astudillo (1944-1972), guerrillero argentino, militante en la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país.
 Lorena Astudillo (1968-), cantante y compositora argentina de folclor.
 Mauricio Martín Astudillo (1977-), futbolista argentino del Deportivo Alavés.
 Rodrigo Astudillo (1977-), futbolista argentino.
 Federico Astudillo (1981-), futbolista argentino (hermano menor de Rodrigo Astudillo).